Een verkeersweg:
 N876 (België)
 N876 (Nederland), zie Provinciale weg 876

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing